Hrvatska:
 Martinovići (Glina), gradsko naselje Gline
 Martinovići (Župa dubrovačka), naselje u općini Župa dubrovačka

Crna Gora:
 Martinovići (Plav, Crna Gora), naselje u općini Plav